Fernand Fonssagrives (1910-2003) : photographe français.
 Jean-Baptiste Fonssagrives (1823-1884) : médecin français. 
 Lisa Fonssagrives (1911-1992) : mannequin suédois.